Соло је српски синхронизацијски студио основан 16. октобра 2018. године од стране власника -{Taramount Film}--а.

Сарадња

Компаније 
 -{Taramount Film}-

Стриминг услуге 
 -{Netflix}-

Синхронизације

Референце 

Синхронизацијски студији
Предузећа из Београда